Suisse kan de volgende betekenissen hebben:
De volkse benaming voor de kerkbaljuw
De Franse benaming voor Zwitserland
Café Suisse, een voormalige horecagelegenheid in Groningen 
Suisse (Moselle), een gemeente in het Franse departement Moselle
Suisse de Valence, een soort koek uit de stad Valence-sur-Rhône